

Cosmologia
 Universo
 Universo in accelerazione
 Universo a energia totale nulla

Termodinamica 
 Universo termodinamico

Letteratura 
 Universo – romanzo inglese di fantascienza di Robert Heinlein

Editoria 
 El Universo – quotidiano ecuadoriano
 Editrice Universo – editore italiano di fumetti
 Enciclopedia Universo – enciclopedia generalista

Fumetti 
 Universo – personaggio dei fumetti DC Comics, chiamato anche Vidar

Musica 
 Universo – casa discografica
 Universo – album di Lodovica Comello
 Universo – singolo di Lodovica Comello
 Universo – singolo di Massimo Di Cataldo
 Universo – singolo di Blas Cantó
 Universo – album di Mara Sattei
 Universo – singolo di Deda, Fabri Fibra e Neffa

Statistica 
 Universo: sinonimo di spazio campionario

Altro 
 Universo – casa discografica